Ternário ou trinário é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em três números, com o que se dispõe das cifras: zero, um e dois (0, 1 e 2).

Comparação em relação aos sistemas decimal e binário 
Representações de números inteiros em ternário não ficam desconfortavelmente longas tão rapidamente quanto em binário. Por exemplo, o decimal 365 ou senário 1405 corresponde ao binário 101101101 (9 dígitos) e ternário 111112 (6 dígitos). No entanto, eles ainda são muito menos compactos do que as representações correspondentes em bases como decimal.

Ver também 
 Ternário balanceado

Sistemas de numeração
Aritmética computacional